Эрик Андерсен (, 10 апреля 1904, Гентофте — 27 февраля 1938, Копенгаген) — датский шахматист, мастер. Двенадцатикратный чемпион Дании, победитель турнира северных стран (1930). В составе сборной Дании участник одной неофициальной и шести официальных шахматных олимпиад. На 1-й Олимпиаде (1927) в Лондоне занял вместе с командой 2-е место.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании